Бобби Джо Морроу (; ) — американский легкоатлет-спринтер, трёхкратный олимпийский чемпион игр 1956 года.

Морроу называли «доминирующим спринтером 1950-х годов» и «самым расслабленным спринтером всех времен».

Биография 
Бобби Джо Морроу родился в Харлингене (штат Техас) и рос на ферме в . До того как стать спринтером, Морроу играл в американский футбол за . Также Морроу был спринтером в  и членом мужского клуба Frater Sodali.

Морроу выиграл в 1955 году титул  на 100 ярдов. Самым успешным сезоном для него стал 1956 год, когда он был назван журналом Sports Illustrated «Спортсменом года». Морроу выиграл спринт в национальном чемпионате среди колледжей и защитил свой титул AAU. Затем отправился на Олимпийские игры 1956 года, проходившие в Мельбурне, где выиграл три золотые медали и был лидером американской команды спринтеров.

На Играх он стал победителем в беге на 100 метров. Затем выиграл медаль в беге на 200 метров, сравнявшись с мировым рекордом для этой дистанции. Свою третью золотую медаль он выиграл в эстафете 4 × 100 метров, установив мировой рекорд.

После своих олимпийских побед Бобби был на обложках журналов Life,  и Sports Illustrated, а также участвовал в «Шоу Эда Салливана».

Успешные выступления Морроу на национальном уровне продолжались и после Олимпиады-1956, но в 1958 году ушёл из спорта, став фермером и плотником. Он попытался вернуться в спорт перед Олимпийскими играми 1960 года, но не смог квалифицироваться в олимпийскую команду США.

В 1975 году был включён в Зал славы лёгкой атлетики США.

В октябре 2006 года  назвала его именем свой новый стадион на 11 000 мест.

Примечания

Ссылки 
 USATF Hall of Fame
 Sports Reference 

Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Выпускники Христианского университета Абилина